Pinot se poate referi la una dintre următoarele specii de struguri:
 Pinot blanc (Pinot bianco, Weißburgunder)
 Pinot gris (Pinot grigio, Grauburgunder)
 Pinot Meunier (Schwarzriesling)
 Pinot noir (Spätburgunder, Pinot nero)
 Pinot Noir Précoce (Frühburgunder)